

Даровський — селище міського типу, центр Даровського району Кіровської області.
 Даровський район — район у складі Кіровської області.

 Олександр Верига-Даровський (1815—1874) — польсько-український письменник, історик і геральдист.
 Марцеліна Даровська (пол. Marcelina Darowska, 16 січня 1827, с. Шуляки поблизу Жашкова — 5 січня 1911, Язловець) — шляхтичка, графиня.